

Geografia
Grimaldi – comune italiano della provincia di Cosenza
Grimaldi – frazione di Ventimiglia in provincia di Imperia

Persone

Altro
 Grimaldi – antica famiglia di origine genovese che regna sul Principato di Monaco dal XIII secolo
 Gruppo Grimaldi – multinazionale operante nel settore dei trasporti marittimi e della logistica
 Grimaldi Lines – compagnia di navigazione
 Grimaldi Minoan Lines – compagnia di navigazione italo-greca
 Grimaldi – cratere lunare
 Pesce di Grimaldi – pesce abissale